Список соціологічних опитувань громадської думки щодо рейтингів партій на позачергових виборах народних депутатів Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року.

У нижчевказаній таблиці наведено частку місць у Верховній Раді України, яку б отримали партії, якби виборці проголосували згідно із результатами соціологічних опитувань. Відповідно, наведені рейтинги не враховують думок респондентів, які зазначили, що не планують прийти на вибори, не визначилися із симпатіями або планують зіпсувати бюлетень.

Примітки 

Соціологічні опитування в Україні